Gymnura van Hasselt, 1823 – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny Gymnuridae
 Gymnura Müller & Henle, 1837 – synonim rodzaju Urogymnus